Sun is Shining (Lost Frequencies) - single van Lost Frequencies
 Sun is Shining (Bob Marley) - single van Bob Marley & The Wailers
 Sun Is Shining (single van Axwell Λ Ingrosso) - single van Axwell Λ Ingrosso